Fredrik Persson kan syfta på:

Fredrik Persson, född 1968, svensk ekonom
Fredrik Persson, född 1972, svensk travtränare
Fredrik Persson-Lahusen, född 1976, svensk historiker
Fredrik Persson, född 1979, svensk längdåkare
Fredrik Persson, född 1983, svensk fotbollsspelare